Чемпионат СНГ по хоккею с шайбой (начинался как чемпионат СССР) — проводился в 1991—1992 годах. Проводился в три этапа: два групповых и плей-офф. Все три призовых места разделили московские клубы: 1-е место — «Динамо», 2-е место — ЦСКА и 3-е место — «Спартак».

Результаты

Первый этап

Второй этап 
8 команд-лидеров приняли участие во втором этапе. Команды были разделены на 2 группы.

Группа A

Группа B

Плей-офф

За 5-8 места 
Торпедо НН — Крылья Советов 4:2, 0:3, 2:1, 3:1.
Трактор — Торпедо Усть-Каменогорск 3:2, 2:1, 7:1.

За 5-6 места 
Трактор — Торпедо НН 4:2, 4:3, 3:4, 2:5, 5:1.

За 7-8 места 
Крылья Советов — Торпедо Усть-Каменогорск 3:2, 3:4, 3:2.

За 1-4 места 
Динамо — Спартак 2:3, 1:0 (ОТ), 6:1, 4:1.
ЦСКА — Химик 6:0, 2:3 (б.), 4:1, 1:3, 3:1.

Финал 
Динамо — ЦСКА 4:1, 5:2, 3:1.

За 3-4 места 
Спартак — Химик 5:1, 4:1.

Следующий сезон 

В следующем сезоне была создана новая лига — МХЛ, включившая в себя 24 команды. Вместе с клубами, принимавшими участие в Высшей лиге чемпионата СНГ, должны были участвовать еще 8 команд Первой лиги, отобравшихся в переходный турнир: «Металлург» Череповец, «Салават Юлаев» Уфа, «Дизелист» Пенза, «Металлург» Магнитогорск, «Динамо» Харьков, «Автомобилист» Караганда, СКА СПб и СКА Хабаровск. Однако из-за финансовых проблем харьковское «Динамо», «Дизелист» и хабаровский СКА не смогли воспользоваться этим правом — их заменили новокузнецкий «Металлург», «Молот-Прикамье» Пермь «Кристалл» Саратов.

См. также 
 Кубок СССР по хоккею с шайбой
 Межнациональная хоккейная лига
 Расформированные хоккейные лиги

Ссылки 
 Чемпионат СНГ по хоккею с шайбой

Чемпионаты СНГ
Спорт в России в 1992 году
Расформированные хоккейные лиги